Wesling ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Wesling (auch: Wißling, Wissling, Wisling, Wessel, Weslingus; † 1577), deutscher Philologe und evangelischer Theologe
 Johannes Wesling (1598–1649), Mediziner und Professor für Anatomie und Pharmazie

Siehe auch:
 Wessling